Мора-Морта (Каштру-Дайри) — район в Португалии.
 Мора-Морта (Пезу-да-Регуа) — район в Португалии.